Juan Pineda ist der Name folgender Personen:

* Juan de Pineda (Theologe, um 1520) (Juan Pérez de Pineda; um 1520–1599), spanischer Franziskaner und Theologe 
 Juan de Pineda (Theologe, um 1558) (auch Johannes de Pineda; 1557/1558–1637), spanischer Jesuit und Theologe 
 Juan José Pineda Fasquelle (* 1960), honduranischer Priester, Weihbischof in Tegucigalpa
 Juan Pérez de Pineda († 1567), spanischer Theologe